Jean Muller ist der Name folgender Personen:

* Jean Muller (1925–2005), französischer Brückenbauingenieur
 Jean-Claude Muller (* 1956), luxemburgischer Sprachwissenschaftler (Sanskrit) und Kulturwissenschaftler
 Jean Michel Muller (1683–1743), deutscher Organist und Komponist, siehe Johann Michael Müller (Komponist)
 Jean Paul Muller (* 1957), luxemburgischer Ordensgeistlicher
 Jean-Pierre Muller (1910–1948), luxemburgischer Radrennfahrer